O Don Bosco Football Club de Pétion-Ville (conhecido apenas por Don Bosco FC e cujo acrônimo é DBFC), é um clube de futebol do Haiti, localizado em Pétionville, comuna  haitiana de  Porto Príncipe. Fundado em 1963, conquistou seu primeiro titulo em 1971 e em 2003 conquistou seu segundo título nacional e primeiro quando o campeonato mudou o formato para liga, conquistando o primeiro turno Clôture. Em 2015, conseguiu uma vaga na mais importante competicão das Américas do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF Champions League.

Clubes de futebol do Haiti